Среднеевропейская женская баскетбольная лига 2012/2013 годов — являлся 1 сезоном венгерско-словацкой лиги. Победителем лиги стал словацкий «Гуд Энджелс».

Регламент 
Турнир проводится в два этапа

1) предварительный — в нём участвуют 8 команд, по 4 лучшие из каждого чемпионата Венгрии и Словакии, которые определились по результатам предварительных турниров. Матчи, сыгранные в своих чемпионатах между собой, идут в зачёт. Команды играют с соперниками из другого чемпионата по круговой системе дома и на выезде.

3) финальный — четыре лучшие команды, по две от каждой страны, выходят в Финал четырёх, который будет проводится на площадке одного из клубов по системе плей-офф..

Участники

Турнир

Таблица команд после игр в национальных чемпионатах

Предварительный этап 
 Итоговая турнирная таблица

Финал четырёх

Полуфинал

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

   ЮНИКА-Евролизинг
   ЖБК Ружомберок 
 4.  ХАТ-АГРО ЮНИ

Примечания

Ссылки 
 Оф. сайт Лиги

Соревнования по баскетболу в Венгрии
Соревнования по баскетболу в Словакии
2012 год в баскетболе
2013 год в баскетболе
Спорт в Венгрии в 2012 году
Спорт в Венгрии в 2013 году
Спорт в Словакии в 2012 году
Спорт в Словакии в 2013 году